Denevér-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Denevér-barlang, Tatabányán található barlang.
 Denevér-barlang, a Denevéres-barlang másik neve.
 Denevér-barlang, a Nagy-tisztai-gödör másik neve.